Великая ассиза или Большая ассиза () — законодательный акт средневековой Англии, содержавший инструкции для расследования королевскими судами имущественных тяжб, относящихся к королевской юрисдикции. Текст ассизы не сохранился, время её принятия достоверно не известно, считается, что ассиза была издана королём Генрихом II около 1179 года. О содержании Великой ассизы известно благодаря Трактату о законах и обычаях королевства Английского, написанному между 1187 и 1189 годами, предположительно, главным юстициарием Англии Ранульфом де Гленвилем. Ассиза ввела альтернативный судебному поединку порядок разрешения королевскими судами тяжб о правах на свободные земельные держания.

Предпосылки и принятие 
Принятие Великой (или Большой) ассизы () стало закономерным этапом реформы английского судопроизводства, осуществлённой в период правления короля Генриха II Плантагенета с целью расширения юрисдикции королевских судов, в том числе, в гражданско-правовой сфере. До проведения этой реформы большинство судебных тяжб в Англии разрешалось местными судами — собраниями графств и сотен или манориальными куриями лордов соответствующих маноров. Земельные тяжбы обычно рассматривались в суде того манора, на территории которого находился спорный участок земли, а сам суд возглавлял лорд этого манора, который зачастую сам и являлся ответчиком по рассматриваемому делу, незаконно отнявшим земельный участок у своего вассала или арендатора. Королевская курия теоретически могла рассмотреть по существу любое дело, что происходило либо в каких то исключительных случаях, либо в порядке пересмотра решений местных судов. Созданная Генрихом II к 1179 году система разъездных судов, в юрисдикцию которых было передано рассмотрение большинства уголовных дел и гражданских тяжб, функционировала на основе нового типа судебного расследования — инквизиционного процесса, известного ещё из римского права. Рассмотрение дел в разъездных королевских судах проходило при письменном ведении протокола и базировалось на показаниях жюри присяжных, сформированного из заслуживающих доверия местных жителей. Этот тип судебного процесса был исключительной привилегией королевских судов. Новые формы гражданского судопроизводства закреплялись королём в специальных ассизах, регулировавших порядок рассмотрения отдельных категорий имущественных споров, — так называемых «малых владельческих ассизах» (ассиза «О новом захвате», ассиза «О смерти предшественника» и другие). Развитие системы разъездных судов потребовало принятия более универсальных процессуальных правил, применимых к более широкой категории имущественных тяжб. Именно с этой целью была принята Великая ассиза, применение которой не зависело от того, как, когда и где были нарушены права истца.

До принятия новых правил гражданского судопроизводства, закреплённых в ассизах Генриха II, порядок рассмотрения дел в местных судах Англии мало способствовавший действительному установлению истины по делу. Главными процессуальными средствами доказывания в этом судопроизводстве были торжественные клятвы, которые произносили не только истец и ответчик, но и их соприсяжники, которые своей «очистительной клятвой» должны были подкреплять истинность клятв сторон судебного разбирательства. Малейшая запинка при произнесении клятв расценивалась в качестве бесспорного доказательства неправоты соответствующей стороны. Когда не удавалось установить истину при помощи произнесения клятв, судьи прибегали к ордалиям основной формой которых при рассмотрении земельных споров был судебный поединок (bellum), получивший распространение в Англии после нормандского завоевания 1066 года. Великая ассиза дала свободным держателям (фригольдерам) альтернативный способ защитить свои земельные права в королевском суде с участием жюри присяжных, минуя местные суды с применением судебного поединка.

Год принятия королём Генрихом II Великой ассизы достоверно неизвестен, исследователи (к примеру, Дж. Т. Эплби) датируют её 1179 годом. Не сохранилось и официального текста этого законодательного акта — о содержании ассизы нам известно из Трактата о законах и обычаях королевства Английского, написанного между 1187 и 1189 годами главным юстициарием Англии, авторство которого приписывается известному английскому юристу конца XII века, Ранульфу де Гленвилю.

Содержание 

Положения Великой ассизы содержатся в Книге II Трактата о законах и обычаях королевства Английского (далее — Трактат). Раздел 13 Книги II Трактата определяет перечень судебных тяжб, которые подлежат рассмотрению в порядке, определённом Великой ассизой, — это споры о земле, о повинностях за держание земли, о чрезмерном завышении этих повинностей и о праве распределять церковный приход. По правилам ассизы могли рассматриваться указанные тяжбы как между держателем фригольда и третьим лицом, так и между держателем и его лордом (сеньором).

Разделы 1—5 Книги II Трактата описывают процесс предъявления и содержание имущественного иска в отношении свободного земельного держания (фригольда), основания осмотра спорного земельного участка и порядок проведения судебного поединка, а также содержат образцы королевских приказов о проведении осмотра земли и о введении во владение, после того как поединок состоялся. Раздел 3 Книги II Трактата предусматривает, что после того как судом будут заслушаны исковые требования, ответчику предоставляется право выбора — «или защитить себя от истца поединком, или положить себя на ассизу господина короля и добиваться проведения расследования о том, какая из сторон имеет больше прав на землю». При этом оговаривается, что если ответчик выбирает судебный поединок, он лишается возможности в дальнейшем «положить себя на ассизу». Решение держателя-ответчика о рассмотрении его дела в порядке, предусмотренном Великой ассизой, влекло за собой получение королевского приказа о прекращении рассмотрения иска в местном (манориальном) суде, после чего дело передавалось на рассмотрение в королевский суд (чаще всего в разъездной).

Раздел 6 Книги II Трактата давал истцу право согласиться на рассмотрение его иска по правилам Великой ассизы или привести королевскому суду причины невозможности применения Великой ассизы к данному делу. Основной причиной, препятствовавшей рассмотрению тяжбы по Великой ассизе, являлось наличие у истца и ответчика общего предка-наследодателя и, как следствие, наличие у каждого из них определённых наследственных прав в отношении спорного участка земли. Если истец заявлял в суде о наличии у него общего с ответчиком предка, рассмотрение дела в порядке Великой ассизы прекращалось и начиналось судебное расследование, направленное на выяснение наличия и степени родства сторон спора с наследодателем и, соответственно, выявление наиболее законного наследника (попутно выяснялась и действительность прав самого наследодателя на спорное имущество). В случае же, если истец соглашался на рассмотрение иска по правилам Великой ассизы и «в прямой форме сказал это судьям, заседающим в скамье», он лишался права в дальнейшем отказаться от рассмотрения дела по указанным правилам и требовать проведения судебного поединка.

Королевский приказ, которым прекращалось рассмотрение иска в местном суде, назывался «приказом о мире» и испрашивался ответчиком. Этим приказом фактически отменялся ранее выданный королевский приказ, на основании которого истец инициировал первоначальное судебное рассмотрение дела. В разделах 8—9 Книги II Трактата содержатся образцы «приказом о мире», один из которых касался тяжб о земельных участках, второй — тяжб между лордом манора и его вассалом-держателем относительно повинностей, установленных за держание земельного участка. «Приказ о мире» действовал до тех пор, пока истец не получал королевский приказ о рассмотрении его иска по правилам Великой ассизы, образец которого приведён в разделе 11 Книги II Трактата. Данным приказом король предписывал шерифу соответствующего графства вызвать в суд четырёх полноправных рыцарей из ближайших к спорному держанию окрестностей. Данные рыцари, прибыв к королевским судьям к установленной дате, должны были под присягой избрать других двенадцать полноправных рыцарей из тех же близлежащих окрестностей, которые «наилучшим образом знали истину по делу» и могли в присутствии ответчика показать под присягой, кто из сторон тяжбы имеет больше прав на спорный участок земли. Имена четырёх рыцарей, избравших жюри из двенадцати присяжных, заносились в указанный королевский приказ. Ответчик имел право заявить суду обоснованные возражения против одного или нескольких присяжных, основания для принятия возражений к присяжным были аналогичны основаниям отклонения свидетелей по каноническому праву. Образец аналогичного приказа, специально предусмотренного для рассмотрения по нормам Великой ассизы земельной тяжбы между держателем и его лордом, содержится в разделе 7 Книги IX Трактата, посвящённой принесению оммажа и уплате рельефа.

Выбранные двенадцать присяжных рыцарей вызывались в суд к назначенной дате рассмотрения дела шерифом в соответствии со специальным королевским приказом, образец которого приведён в разделе 15 Книги II Трактата. Согласно этому же приказу шериф вызывал для участия в рассмотрении дела и ответчика. В заседании суда двенадцать явившихся рыцарей должны были под присягой заявить, кто из сторон тяжбы — истец или ответчик — обладает большими законными правами в отношении предмета спора. На основании этого вердикта жюри присяжных королевский суд выносил окончательное решение по делу. При этом, согласно разделу 17 Книги II Трактата, если в ходе судебного заседания выяснится, что либо все присяжные, либо часть их не знают истины по делу, следует заменить несведущих по делу присяжных и менять их до тех пор, пока в заседании суда не наберётся, по крайней мере, двенадцать присяжных рыцарей, обладающих достоверными сведениями по делу. Если же одна часть присяжных давала показания в пользу правоты истца, а другая часть — в пользу ответчика, следовало вызывать в суд дополнительных присяжных до тех пор, пока минимум двенадцать из них не станут свидетельствовать в пользу одной из сторон тяжбы. От присяжных требовались показания по сути спора, «из того, что они непосредственно сами видели и слышали или из утверждений своих отцов, сделанных ими при таких обстоятельствах, что они не могут не поверить им как если бы сами слышали и видели». Раздел 19 Книги II предусматривает наказание за лжесвидетельство присяжных: конфискация в пользу короля всего «движимого имущества и личного добра» и тюремное заключение на срок не менее года, а также пожизненное лишение права выступать в качестве свидетеля и присяжного, в результате чего виновные будут «справедливо нести на себе постоянное клеймо позора».

Согласно разделу 18 Книги II Трактата, если присяжные заявляли, что больше законных прав на спорный участок земли имеет держатель-ответчик, суд должен был навсегда освободить его от притязаний истца, в результате чего истец лишался возможности в дальнейшем повторно обратиться в суд с тем же иском. Если же жюри присяжных объявляло, что больше прав на предмет спора имеет истец, то суд лишал держателя спорного земельного участка и присуждал передать участок истцу «со всеми плодами и доходами». На основании данного решения суда истец должен был обратиться за выдачей королевского приказа о передаче ему права владения искомым участком земли. Получив данный приказ, истец обращался к шерифу соответствующего графства, который и вводил его во владение данным земельным участком.

Значение и применение

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 

История права Англии
XII век в праве